IMS désigne :
 Information Management System, une base de données d'IBM ;
 Ingénierie Médicale et Santé, un domaine proposé par l'École des hautes études d'ingénieur ;
 IMS Global Learning Consortium, une ONG spécialisée dans l'utilisation des technologies au service de l'éducation ;
 Ion mobility spectrometry (en français, spectrométrie de mobilité ionique)  ;
 IMS health, une société qui fournit des services d'information à l'industrie pharmaceutique ;
 IP multimedia subsystem, un standard de télécommunications ;
 Infrastructure Management System ;
 Institut de musique sacrée, de l'Institut catholique de Toulouse ;
 IMS (où IMS signifie International Metal Service), une entreprise de distribution d'aciers spéciaux ;
 Société internationale de musicologie ;
 Indian Mathematical Society (en français, Société mathématique indienne) ;
 Sigle du Service météorologique d'Israël en anglais.